Nenkersdorf steht für

 Nenkersdorf (Netphen), einen Ortsteil der Stadt Netphen, Kreis Siegen-Wittgenstein, Nordrhein-Westfalen
 Nenkersdorf (Frohburg), einen Ortsteil der Stadt Frohburg, Landkreis Leipzig, Sachsen